Карава́евское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Костромском районе Костромской области России.

Административный центр — посёлок Караваево.

История 
Караваевское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Администрация сельского поселения – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления сельского поселения, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Костромской области. 
Администрацией сельского поселения руководит глава сельского поселения на принципах единоначалия. 

Администрация сельского поселения подотчетна Совету депутатов сельского поселения. 

Структура администрации сельского поселения утверждается Советом депутатов сельского поселения по представлению главы сельского поселения. 

К компетенции администрации сельского поселения относятся:

1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления поселения по реализации вопросов местного значения;

2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения федеральными законами и законами Костромской области; 

3) разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов; 

4) осуществляет иные полномочия, определенные федеральными законами и законами Костромской области, Уставом. 

Администрация сельского поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, законами Костромской области и Уставов и не может принимать решений по вопросам, входящим в компетенцию других муниципальных образований, а также органов государственной власти. 

Глава Караваевского сельского поселения: Теребрина Ольга Евгеньевна 

телефон: 657 - 532 

Юридический адрес: 156530, Костромская область, Костромской район, п. Караваево, ул. Штеймана, дом 5

email: karavaevosp@mail.ru

сеть  В Контакте https://vk.com/public217472098

сайт http://karsp.ru/

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения
 Поселение на сайте района

Сельские поселения Костромской области
Муниципальные образования Костромского района